Die Abkürzung FTIR steht für

 Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer (FTIR-Spektrometer) bzw. „Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie“ (ein Verfahren der Infrarotspektroskopie)
 , siehe Totalreflexion

Abkürzung